Il doppio del torneo di tennis Athens Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Horacio de la Peña e Jorge Lozano che hanno battuto in finale Royce Deppe e John Sullivan 3-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Diego Nargiso /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Kent Kinnear /  Mark Koevermans (semifinali)

 Horacio de la Peña /  Jorge Lozano (campioni)
 Mikael Bauer /  David Rikl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Athens Open 1993
ATP Tour 1993